Hans Wagener ist der Name folgender Personen:

* Hans Wagener (Germanist) (1940–2013), deutscher Germanist und Autor
 Hans Wagener (Manager) (* 1950), deutscher Manager
 Hans Günter Wagener (* 1951), deutscher Filmkomponist
 Hans-Jürgen Wagener (* 1941), deutscher Ökonom
 Hans-Wilfried Wagener (1934–2015), deutscher Ingenieurwissenschaftler 

Siehe auch:
 Hanns Christoph Wagener (um 1700–1760), deutscher Ingenieur und Architekt